Die Saison 1932/33 war die 11. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Österreichische Meisterschaft gewann kampflos der Wiener Eislauf-Verein, der zudem Wiener Meister wurde. Die erste Provinzmeisterschaft gewann der Innsbrucker EV.

Österreichische Meisterschaft 

Die Österreichische Meisterschaft 1933 sollte in einem Herausforderungsspiel zwischen dem Provinz- und dem Wiener Meister entschieden werden. Aufgrund von ungünstigen Wetterbedingungen hatte der Innsbrucker EV keine Trainings- und Spielmöglichkeit, so dass dieser seine Herausforderung zurückzog und der Wiener Eislauf-Verein daher zum Meister der Saison 1932/33 erklärt wurde.

Wiener Meisterschaft

1. Klasse 
Für die Meisterschaft 1932/33 standen vier Vereine aus den Ergebnissen des Vorjahrs fest. Der verbleibende Startplatz wurde in zwei Spielen zwischen dem Mödlinger Eislauf Club und dem Sportclub Hakoah am 5. und 10. Dezember 1932 ausgespielt. Der Mödlinger EC erkämpfte sich den freien Platz in der 1. Klasse der Meisterschaft.

Der Pötzleinsdorfer Sport Klub (PSK) wurde im November 1932 in Eishockey Klub Engelmann (EK Engelmann) umbenannt.

Während er Wiener Eislauf-Verein die Wiener Meisterschaft gewann, stieg der Wiener Athletiksport Club in die 2. Klasse ab.

2.a Klasse

2.b Klasse

Provinz-Meisterschaft

1. Klasse

2. Klasse 
Klasse Ost

Klasse West

Meisterkader des WEV

Weblinks 
 Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1932/33 in Der Eishockeysport vom 25. März 1933, S. 9,10 und 15,16

Einzelnachweise 

1932
Eishockeysaison 1932/33